

Toponymie 

 Rabaul, une ville de Nouvelle-Bretagne ;
 le Rabaul, un volcan situé sur l'île de Nouvelle-Bretagne.

Bateaux 
 
 

Homonymie de bateaux